München steht für:

Orte:
 München, Landeshauptstadt des Freistaates Bayern
 Landkreis München
 Planungsregion München
 Metropolregion München
 Stadtverwaltung München
 München (Bad Berka), ein Ortsteil von Bad Berka in Thüringen
 München (Hutthurm), ein Ortsteil von Hutthurm in Bayern
 München (Hirschbach), ein Ortsteil von Hirschbach in Bayern
 München (Uebigau-Wahrenbrück), ein Ortsteil von Uebigau-Wahrenbrück in Brandenburg
 ein Dorf in Nordböhmen (Mnichov u Lučního Chvojna), siehe Velké Chvojno
 eine Wüstung (Mnichov) bei Zahrádky u České Lípy in Nordböhmen
 München-Gladbach, bis 1960 der Name einer Stadt, die heute Teil der Stadt Mönchengladbach ist

Schiffe: 
 München (Schiff, 1889), ein Schiff des ehemaligen Norddeutschen Lloyd
 SMS München, Kleiner Kreuzer der Bremen-Klasse der Kaiserlichen Marine
 Rupprecht (Schiff), ein als Rupprecht in Dienst gestelltes und 1919 in München umbenanntes Bodensee-Dampfschiff
 Albertic, als München ein Schiff des ehemaligen Norddeutschen Lloyd
 Steuben (Schiff) (1923–1931 als München in Dienst), ein Passagierdampfer des ehemaligen Norddeutschen Lloyd
 München (Schiff, 1927), ein Fischtrawler, später Wetterbeobachtungsschiff der Kriegsmarine
 München (Schiff, 1961), ein 1963 gesunkener Fischtrawler
 München (Schiff, 1962), ein Bodensee-Passagierschiff
 München (Schiff, 1972), ein 1978 im Atlantik verschollenes Schiff

Sonstiges:
 München (Film), Film von Steven Spielberg
 München – Im Angesicht des Krieges, Film von Christian Schwochow
 München '72, Fernsehfilm von Dror Zahavi (2012)
 München (Roman), Thriller von Robert Harris (2017) 
 ein Gattungsbezirk gedeckter Güterwaggons deutscher Bahnverwaltungen, siehe Güterwagen der Verbandsbauart#A2 – Gedeckter Güterwagen

München ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Konstantin München (1763–1818), deutscher Theologe und Historiker
 Johann Jakob München (1768–1858), deutscher katholischer Pfarrer
 Leonhard von München († nach 1347), Schreiber und Illuminator
 Nikolaus München (1794–1881), Kölner Dompropst
 Philipp Karl München (1777–1858), deutscher Jurist; von 1840 bis 1858 Präsident des höchsten luxemburgischen Gerichts
 Carl München (1813–1882), luxemburgischer Rechtsanwalt und Politiker, siehe Charles Munchen

Siehe auch:

 Munich (Begriffsklärung)